Prionaster är ett släkte av sjöstjärnor. Prionaster ingår i familjen Goniopectinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Prionaster